Идъяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Идъяха (приток Полуя)
 Идъяха (приток Пюнгалохо)
 Идъяха (приток Ярудея)